Torner ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Nicolaus Torner (* um 1700; † 1762), deutscher Organist und Komponist
 Konrad Schmidt-Torner (1907–1992), deutscher Verwaltungsjurist bei der Reichspost und der Deutschen Bundespost, zuletzt als Präsident der Bundesdruckerei
 Werner Torner (* 1936), deutscher Fußballspieler